Rose (geslacht), familie
 Rose (Italië), plaats en gemeente in Calabrië, Italië
 Rose (Doctor Who), aflevering van Doctor Who
 Rose (motorfiets), Australisch historisch motorfietsmerk
 Rose (zangeres), Rotterdams soulzangeres
 Roséwijn, type wijn
 Roze, kleur

Personen met de achternaam Rose:
 Anika Noni Rose, Amerikaans actrice en zangeres
 Bud Rose, Amerikaans autocoureur
 Cristine Rose, Amerikaans actrice
 David Rose, Amerikaans componist, arrangeur, songwriter, pianist en orkestleider
 Ebb Rose, Amerikaans autocoureur
 Irwin Rose, Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar
 Jamie Rose, Amerikaans actrice
 Lionel Rose, Australisch bokser
 Nick Rose, Brits atleet
 Ralph Rose, Amerikaans atleet
 Sativa Rose, Mexicaans pornoactrice
 Willem Nicolaas Rose, Nederlands rijksbouwmeester